Вільде:

Прізвище 

 Вільде Едуард — естонський письменник і драматург.
 Вільде Ірина — українська письменниця.
 Філіпп де Вільде — бельгійський футболіст.

Топоніми 

 Вільде (Нор) — муніципалітет у Франції, регіон О-де-Франс, департамент Нор.
 Вільде-А — річка в Німеччині
 Вільде-Родах — річка в Німеччині
 Вільде (Едер) — річка в Німеччині